Astronomia: El Gran Núvol de Magalhães, galàxia nana irregular, satèl·lit de la Via Làctia
 Astronomia: El Petit Núvol de Magalhães, galàxia nana irregular, satèl·lit de la Via Làctia i més petita que l'anterior